Kansel, een verhoogde plaats in een kerk van waaraf de geestelijke spreekt
Preekstoel (schip), een reling op de voorplecht van een schip